Hans Blom (historicus) (1943), historicus
 Hans Blom (filosoof) (1947), filosoof
 Hans Blom (scheidsrechter) (1953), scheidsrechter